Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 2010 de l’Open d'Australie qui est disputé du 18 au . Ce tournoi de tennis est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
 Justine Henin fait son retour en Grand Chelem à l'occasion de cet Open d'Australie.
 Yanina Wickmayer,  mondiale, doit passer par les qualifications. La joueuse s'était vue infliger en fin de saison 2009 un an de suspension pour un manquement aux règles antidopage. Elle est autorisée à rejouer dès le , mais à cette date les inscriptions pour le tableau principal étaient fermées.
 Le match opposant la Tchèque Barbora Záhlavová Strýcová à la Russe Regina Kulikova au premier tour a duré pas moins de quatre heures et dix-neuf minutes ; il s'agit du match le plus long en tableau principal de Grand Chelem chez les dames depuis le début de l'ère Open.
 L'ex- mondiale Justine Henin, de retour sur le circuit, n'a pas de classement en arrivant à l'Open d'Australie 2010 et ne peut donc être tête de série : cela rend possible une confrontation face à la  mondiale, Elena Dementieva, dès le  ; la Belge s'impose face à la Russe sur le score de 7-5 7-6(6).
 La finale simple constitue la quatorzième confrontation entre Serena Williams,  mondiale et tenante du titre, et Justine Henin, victorieuse du tournoi en 2004. Les deux joueuses ne s'étaient cependant jamais affrontées auparavant lors d'une finale de Grand Chelem.

Forfaits 
 Patty Schnyder (42, blessure au tendon d'Achille) →  Anastasiya Yakimova

Primes et points

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Confrontations entre compatriotes

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2010
Australie Simple dames
Tennis en Australie en 2010
Tennis en janvier 2010